There’s a Riot Goin' On — пятый студийный альбом американской группы Sly and the Family Stone, изданный в 1971 году.

Список композиций

Участники записи 
Музыканты
 Слай Стоун — вокал, ударные, клавишные, аранжировки
 Бобби Уомак — гитара
 Фредди Стоун — гитара
 Айк Тёрнер — гитара
 Ларри Грейам — бас-гитара
 Грег Эррико — ударные
Технический персонал
 Крис Хиншоу, Джек Ашкенази, Джеймс Коннифф, Джеймс Грин, Роберт Гратс, Вилли Грир, Рич Тиллес — звукорежиссёры

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Sly and the Family Stone
Альбомы Epic Records